Herper steht für:

 Herper (Oberscheinfeld), ein Gemeindeteil des Markts Oberscheinfeld in Mittelfranken

Herper ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Herper (* 1936), deutscher Boxer